Conopodium marizianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Gonçalo Antonio da Silva Ferreira Sampaio. Conopodium marizianum ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
marizianum